Правлі́ння — колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства або іншої колективної особи.

Правління вирішує всі питання діяльності підприємства, окрім питань, які належать до компетенції загальних зборів та спостережної ради.
До складу Правління входять Голова Правління і члени Правління.

Правлі́ння — час, період, протягом якого певна особа здійснює верховну владу над ким-, чим-небудь. || рідко. Апарат, який здійснює керівництво державою. || Форма керівництва. Боярське правління.

Правлі́ння — у дореволюційній Росії  назва деяких адміністративно-поліційних установ.

Посилання 
 Правління // 

Корпоративне управління